Zawody kolarskie na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1983 odbyły się we wrześniu w Casablance.

Tabela medalowa

Tor

Szosa

Bibliografia 
 Dane na cijm.gr strona 9-10

Kolarstwo na igrzyskach śródziemnomorskich
1983 w kolarstwie
Igrzyska Śródziemnomorskie 1983